Гран-при Ивана Поддубного 2010 года состоялся в Тюмени 14-18 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Январь 2010 года
2010 год в борьбе
Спорт в России в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Тюмени
2010-е годы в Тюменской области